On Stage může být:

 On Stage (album, Elvis Presley) – album zpěváka Elvise Presleyho z roku 1970
 On Stage (album, Rainbow) – album skupiny Rainbow z roku 1977
 On Stage (EP) – EP zpěvačky Kate Bushové z roku 1979
 On Stage (album, The Exploited) – album skupiny The Exploited z roku 1981